

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Cygany – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Cygany – część wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Cygany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte 
 Cygany – kolonia wsi Markotów Duży w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Cygany – część wsi Żdżary w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Cygany – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba 
 Cygany – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Cygany – część wsi Mątowy Małe w woj. pomorskim, w pow. malborski, w gminie Miłoradz
 Cygany – część wsi Słotwina w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Lipowa

inne 
 Cygany – przystanek kolejowy w Cyganach w woj. podkarpackim

Ukraina 
 Cygany – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim